

Білосток — місто на північному сході, адміністративний центр Підляського воєводства
 Білосток — залізнична станція Польських державних залізниць

Білосток — село, Кривошиїнський район, Томська область

Білосток — річка у Львівській області, права притока Західного Бугу
 Білосток — село, Волинська область, Луцький район